Aumonier ist der Familienname folgender Personen:

 Stacy Aumonier (1877–1929), britische Schriftstellerin